Bjärsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bjärsjön, Småland, sjö i Ljungby kommun, 
Bjärsjön, Västergötland, sjö i Falköpings kommun,  (13,3 ha)
Bjärsjön, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn